Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 36 dans le monde.

 Route fédérale 36 en Allemagne
 Route européenne 36 en Allemagne et en Pologne
  aux États-Unis 
  dans certains départements, en France
 Route 36 en Islande
 Route magistrale 36 en Serbie
  dans certains pays